Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute à Oeiras du  au .

Anastasia Pavlyuchenkova remporte le simple dames. En finale, elle bat Carla Suárez Navarro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Kristina Mladenovic.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2013)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2013 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2013
Estoril
Sport au Portugal en 2013
Tennis en avril 2013
Tennis en mai 2013